Anda peut désigner :
 Anda, une ville chinoise ;
 Anda, une municipalité philippine de la province de Bohol ;
 Anda, une municipalité philippine de la province de Pangasinan ;
 Anda, une commune d'Alava dans la Communauté autonome basque ;
 Anda Adam (née en 1980), une chanteuse roumaine ;
 Géza Anda (1921-1976), un pianiste hongrois ;
 Pablo de Anda Padilla (1830-1904), un prêtre argentin, fondateur d'ordre, bienheureux ;
 l'ANDA (Agence nationale pour le développement de l'aquaculture), établissement public marocain.

Homonymie de toponyme